Eselsgebiss steht für

 eine Quijada (span. Kiefer), ein als Perkussionsinstrument verwendeter Unterkieferknochen eines Esels oder einer Kuh.
 die deutsche Übersetzung des griechischen Onou Gnathos, der antiken Bezeichnung der griechischen Insel Elafonisos.